Torvströmossen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torvströmossen (sumpmark, lat 60,46, long 25,89), Nyland, 
 Torvströmossen (sumpmark, lat 60,48, long 26,08), Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar